

Patronymie
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Abderrahim Zouari (1944-), est un homme politique tunisien.
 Abderrazak Zouari (1950-), est un économiste, universitaire et homme politique tunisien.
 Fawzia Zouari est une écrivaine et journaliste tunisienne.
 Hafedh Zouari (1963-), est un homme d'affaires tunisien.
 Hakim Zouari (1988-), est un joueur tunisien de volley-ball.
 Hend Zouari (1981-), est une auteur-compositeur, cithariste et chanteuse tunisienne.
 Moez-Alexandre Zouari (1971-), est un chef d'entreprise dans le commerce alimentaire de détail

Toponymie
 Le Zouari est un fleuve côtier de l'Inde, coulant presque entièrement dans l'État de Goa.

Entreprises
 Le groupe Zouari est l'un des principaux groupes privés tunisiens présent dans le BTP et l'industrie.

Homonymie
Homonymie de patronyme